Paprotkowce (Polypodiales Link) – rząd paproci szeroko rozprzestrzenionych na różnych kontynentach.

Morfologia 
Do cech charakterystycznych dla paproci z rzędu paprotkowców należą: zawijka zredukowana lub nieobecna u wielu linii rozwojowych poza tym rozwijająca się bocznie lub centralnie, trzonki zarodni często dość długie i zbudowane z 1–3 szeregów komórek, zarodnie opatrzone są niepełnym, pionowym pierścieniem otaczającym je z wyjątkiem stomium i trzonka. Gametofity są zielone i zwykle kształtu sercowatego, rzadko u niektórych epifitów są taśmowate.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według Smitha i in. (2006) i PPG I (2016)
Grupa siostrzana dla olbrzymkowców w obrębie paproci. W różnych systemach do grupy tej stosowano w całości lub części następujące nazwy teraz mające status synonimów: Aspidiales, Aspleniales, Athyriales, Blechnales, Davalliales, Dennstaedtiales, Dryopteridales, Lindsaeales, Lonchitidales, Monachosorales, Negripteridales, Parkeriales, Platyzomatales, Pteridales, Saccolomatales, Thelypteridales.

 Podział rzędu i relacje filogenetyczne między rodzinami

 Klasyfikacja rzędu z uwzględnieniem taksonów pomocniczych
Rząd paprotkowców obejmuje następujące rodziny (układ odpowiedni do relacji filogenetycznych zgodnie z kladogramem poniżej).

podrząd Saccolomatineae Hovenkamp 2016
 Saccolomataceae Doweld & Reveal 2008

podrząd Lindsaeineae Lehtonen & Tuomisto 2016
 Lonchitidaceae C.Presl ex M.R.Schomb. 1848
 Cystodiaceae J.R.Croft 1986
 Lindsaeaceae C.Presl ex M.R.Schomb. 1848

podrząd Pteridineae J.Prado & Schuettp. 2016
 Pteridaceae E.D.M.Kirchn. 1831 – orliczkowate
 podrodzina Cryptogrammoideae S.Linds. 2009 (=) Cryptogrammaceae Pic. Serm. 1963
 podrodzina Ceratopteridoideae (J.Sm.) R.M.Tryon 1986 (=) Ceratopteridaceae Underw. 1900
 podrodzina Pteridoideae C.Chr. ex Crabbe, Jermy & Mickel 1975
 podrodzina Cheilanthoideae W.C.Shieh 1973 (=) Cheilanthaceae B.K.Nayar 1970
 podrodzina Vittarioideae (C.Presl) Crabbe, Jermy & Mickel 1975(=) Adiantoideae (C.Presl) R.M.Tryon 1986

podrząd Dennstaedtiineae Schwartsb. & Hovenkamp 2016
 Dennstaedtiaceae Lotsy 1909

podrząd Aspleniineae H.Schneid. & C.J.Rothf. 2016 (Eupolypods II wg Smitha i in. (2006))
 Cystopteridaceae Schmakov 2001 – paprotnicowate
 Rhachidosoraceae X.C.Zhang 2011
 Diplaziopsidaceae X.C.Zhang & Christenh. 2011
 Desmophlebiaceae Mynssen, A.Vasco, Sylvestre, R.C.Moran & Rouhan. 2016
 Aspleniaceae Newman 1840 – zanokcicowate
 Hemidictyaceae Christenh. 2011
 Thelypteridaceae Pic.Serm. 1970 – zachylnikowate
 Woodsiaceae Herter 1949 – rozrzutkowate
 Onocleaceae Pic.Serm. 1970 – onokleowate
 Blechnaceae Newman 1844 – podrzeniowate
 Athyriaceae Alston 1956 – wietlicowate

podrząd Polypodiineae Dumort. (Eupolypods I wg Smitha i in. (2006))
 Didymochlaenaceae Ching ex Li Bing Zhang & Liang Zhang, 2015
 Hypodematiaceae Ching 1975
 Dryopteridaceae Herter 1949 – nerecznicowate
 podrodzina Polybotryoideae H.M.Liu & X.C.Zhang, 2016
 podrodzina Dryopteridoideae Link, 1841
 podrodzina Elaphoglossoideae (Pic.Serm.) Crabbe, Jermy & Mickel 1975
 Lomariopsidaceae Alston 1956
 Nephrolepidaceae Pic.Serm. 1975 – nefrolepisowate
 Tectariaceae Panigrahi 1986
 Oleandraceae Ching ex Pic.Serm. 1965 (=) Olandraceae
 Davalliaceae M.R.Schomb. 1848 – dawaliowate
 Polypodiaceae J.Presl & C.Presl 1822 – paprotkowate
 podrodzina Loxogrammoideae H.Schneid. 2011
 podrodzina Drynarioideae Crabbe, Jermy & Mickel 1975
 podrodzina Platycerioideae B.K.Nayar 1970
 podrodzina Microsoroideae B.K.Nayar 1970
 podrodzina Polypodioideae B.K.Nayar 1970
 podrodzina Grammitidoideae Parris & Sundue 2016

Przypisy